Manasse (stamvader), zoon van Jozef, zoon van Jakob
Manasse (stam), zijn afstammelingen
Manasse van Juda (7e eeuw v.Chr.), zoon van Hizkia
Het gebed van Manasse (Apocrief Bijbelboek)